MARNET steht als Abkürzung für:

 MARNET (BSH), Messnetz automatisch registrierender Stationen des deutschen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
 MARNet (.mk), Macedonian Academic Research Network 

sowie den Familiennamen von:
 Friedrich Marnet (1882–1915), deutscher Pilot 
 Léo Marnet (1837–1887), französischer Komponist
 Wilhelm Marnet, deutscher Verleger